Silverdale (Nieuw-Zeeland)
 Een plaats in het Verenigd Koninkrijk
 Silverdale (Lancashire)
 Silverdale (Staffordshire)
 Een plaats in de Verenigde Staten:
 Silverdale (Pennsylvania)
 Silverdale (Washington)